James Aldridge ist der Name folgender Personen:

* James Aldridge (1918–2015), australischer Schriftsteller
 James Aldridge (Maler) (* 1971), britischer Maler